NCP:

 NetWare Core Protocol — мережевий протокол, який використовується в деяких продуктах від Novell.
 Network Control Protocol — використовується з PPP (мережевий протокол).